Települések
 Németország
Moos, a Bajorországi Burgheim település része
Moos, település Bajorország Deggendorf járásában
Moos, település Baden-Württembergben

 Olaszország
Moso, településrész az észak-olaszországi Dolomitokban

Személyek
Moos (1974) francia énekes